Суперкубок Англии по футболу 1999 года () — 77-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии предыдущего сезона. Игра состоялась 1 августа 1999 года на стадионе «Уэмбли». В ней встретились «Манчестер Юнайтед», выигравший «требл» (Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА) в предыдущем сезоне, и «Арсенал», занявший в Премьер-лиге второе место. Обе команды в последний раз встречались в рамках Суперкубка в годом ранее.

Победу в матче одержал «Арсенал» со счётом 2:1, прервав беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» из 34 матчей.

В составе «Арсенала» дебютировали украинский защитник Олег Лужный и бразильский полузащитник Силвиньо. Марк Боснич вернулся в «Манчестер Юнайтед» после 8 лет выступлений в «Астон Вилле».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1998/1999
 Кубок Англии по футболу 1998/1999

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo

1999
Футбол в Англии в сезоне 1999/2000
Суперкубок Англии 1999
Суперкубок Англии 1999
Август 1999 года
События 1 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
1999 год в Лондоне